McCrory kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount McCrory,

USA 

 McCrory, Arkansas, ort, Woodruff County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar